Мария Тотибадзе:
 Тотибадзе, Мария Георгиевна (род. 1972) — дизайнер-модельер.
 Тотибадзе, Мария Константиновна (род. 1996) — певица, модель, актриса.